Hans (21. februar 1518 – 11. august 1532) var en dansk, norsk og svensk prins og potentiel tronarving. Han var
ældste søn af Kong Christian 2. og Dronning Elisabeth.

Biografi 

Hans blev født den 21. februar 1518 på Københavns Slot som det første barn af Kong Christian 2. i hans ægteskab med Elisabeth af Habsburg, der var søster til den tysk-romerske kejser Karl 5.
  
I 1523 blev Christian 2. afsat fra den danske trone, og Hans fulgte med forældrene og sine to søstre Dorothea og Christine i landflygtighed hos moderens slægtninge i Nederlandene. Her blev han og hans søstre opdraget dels hos forældrene, dels hos dronning Elisabeths faster Margrethe, der var statholder i Nederlandene. Efter moderens død i 1526 blev børnene taget fra faderen, og han blev herefter opdraget hos sin morbror, Kejser Karl 5., der målrettet benyttede Christian 2.s tre børn som et middel til at fremme sine politiske planer.

Da Christian 2. i 1532 tog til Norge, fik han den 5. januar 1532 det norske rigsråd til at anerkende Hans som sin faders efterfølger, men han døde kort efter den 11. august 1532 under et ophold hos Karl 5. i Regensburg, bare 14 år gammel.

Han blev begravet ved siden af sin mor i Sankt Peters Kloster i Gent. I 1883 blev han genbegravet i Sankt Knuds Kirke i Odense.

Anetavle

Se også 
 Danmarks historie (1397-1536)

Kilder

Referencer

Litteratur

Eksterne links 

Huset Oldenburg
Prinser fra Danmark
Kongelige fra Norge
Prinser fra Sverige
Tronfølgere som aldrig tiltrådte
Danskere i 1500-tallet
Personer fra København